A honosítás lehet:
 Honosítás (személy), egy idegen állam polgárának valamely okból az adott állam polgárává történő elismerése.
 Internacionalizálás és honosítás, az informatikában olyan módszerek, melyekkel termékeket vagy szoftvereket viszünk át (adaptálunk) más, nem belföldi környezetbe, főként más országokba és kultúrákba.
 Honosítás (mezőgazdaság), állatfajok, illetve növényfajták hozzászoktatása az eredeti élőhelyüktől eltérő életkörülményekhez.

Egyértelműsítő lapok